Heracleum sprengelianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Nicol Alexander Dalzell och George Stacey Gibson. Heracleum sprengelianum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
sprengelianum